Уверхангай (ранее Увэр-Хангайский аймак; ) — аймак в Монголии.

Общие сведения 
Уверхангай был образован в 1931 году. Площадь аймака составляет 62 895 км². Численность населения — 100 444 человек (на конец 2010 года). Административный центр — город Арвайхээр. Аймак подразделяется на 19 сомонов.

География 
Уверхангай находится в центральной Монголии. На западе от него расположен аймак Баянхонгор, на севере — аймаки Архангай и Булган, на востоке — Туве и Дундговь, на юге и юго-востоке — Умнеговь.

На севере и северо-западе аймака лежат Хангайские горы. Здесь, на севере, находятся также старейшие буддийские монастыри Монголии — Эрдэни-Дзу и Шанх. Южнее Хангая простирается степная равнина, на крайнем юге — отроги Гоби-Алтайского хребта.

Административное деление

Примечания